Kawalkada –  sztuka Noëla Cowarda
 Kawalkada – amerykański film z 1933, adaptacja sztuki